Ara, òrgan del Front Nacional de Catalunya va ser una revista mensual editada per l'antic partit polític ( no confondre amb l'FNC actual) Front Nacional de Catalunya, feta de manera clandestina degut al fet que es va publicar la major part del temps durant el franquisme. Una de les publicacions amb més prestigi de tota la premsa catalana (i en català) durant la época franquista i la prohibició de l'ús públic del català, informava sobretot de temes polítics i sindicals, així com de diverses accions més radicals fetes tant com pels seus membres com per opositors el franquisme en general.

La revista tenia un fort contingut antifeixista i també publicitaba les emissions clandestines de Ràdio de l'Assemblea de Catalunya. Si bé el partit del qual n'era l'òrgan va néixer com un front patriòtic català antifranquista l'any 1940, no es va convertir en un partit fins a l'any 1946, i abans de produir aquesta revista ja havien produït Per Catalunya, el predecessor de Ara.

Revistes de Catalunya